

Toponyme



Charleston, ville des collines d'Adélaïde.



Charleston, communauté de la municipalité de Region of Queens.

Charleston, communauté de la péninsule de Bonavista sur l'île de Terre-Neuve.



Charleston, ville fantôme.

Charleston.

Charleston, communauté du comté de Merced.
Charleston, communauté du comté de Yolo.

Charleston anciennement orthographié Charlestown.
North Charleston.
Comté de Charleston.

Charleston, siège du comté de Coles.
Charleston, township du comté de Coles.

Charleston.

Charleston.

Charleston.

Charleston, township du comté de Kalamazoo.

Charleston.

Charleston.

Le mont Charleston est le sommet le plus haut de la chaîne Spring.

Charleston, localité.
Charleston, quartier de Staten Island.

Charleston.

South Charleston.
West Charleston.

Charleston.

Charleston; township du comté de Tioga.

Charleston.

Charleston.

Charleston.

Charleston.

Charleston, capitale de l'État.
South Charleston.

Charleston, localité située à proximité de Westport.



Charleston, localité située dans le Sussex.

Charleston, localité située dans le comté d'Angus.
Charleston, localité située dans le Renfrewshire.
Charleston, région de Dundee.

Culture

Télévision 
 Charleston, téléfilm de 1979 de Karen Arthur.

Cinéma 
 Sur un air de charleston est un film muet de Jean Renoir en 1926. 
 Charleston est un film italien de Marcello Fondato sorti en 1977.
 Charleston et Vendetta est un film serbe d'Uroš Stojanovic  sorti en 2008.

Musique et danse 
 Le charleston, une danse.
 La charleston, un instrument de percussion.
 Charleston, une chanson de 1923.
 Charleston, une chanson du groupe Tarmac.
. Charleston est une chanson de Den Harrow sorti en 1985

Littérature 
 Charleston, un roman d'Alexandra Ripley.
 Charleston, 6° tome de la série de B.D. Louis la Guigne de Frank Giroud et Jean-Paul Dethorey.

Navires 
 , plusieurs navires ayant servi dans l’US Navy.
 Le Charleston, navire espion de la Royal Navy.
 Le charleston est un voilier.

Autres 
 La Charleston est une édition spéciale de 2 CV et de Citroën C3 Pluriel.
 Le charleston est une procédure dans la variante américaine du mah-jong de distribuer les tuiles avant de jouer.
 Charleston Farmhouse un muséen dans le Sussex (Angleterre), consacré au Bloomsbury Group.

Voir aussi 

Homonymie de bateaux
Homonymie de localités aux États-Unis